Керстен () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Керстен, Дагмар (род. 1970) — восточногерманская гимнастка, олимпийская медалистка.
 Керстен, Карл (1909—1992) — немецкий историк и археолог, сотрудник Аненербе.
 Керстен, Петер (род. 1958) — восточногерманский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года, чемпион мира.
 Керстен, Рольф (1935-1986) — министр тяжёлого машиностроения и капитального строительства ГДР.
 Керстен, Феликс (1898—1960) — личный массажист Генриха Гиммлера.